Valky jsou:
 Valky (Charkovská oblast) – město v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Valky (Žytomyrská oblast) – vesnice v Žytomyrské oblasti na Ukrajině
 Valky (Sumská oblast) – vesnice v Sumské oblasti na Ukrajině
 Valky (Černihivská oblast) – vesnice v Černihivské oblasti na Ukrajině